Малое Фоминское — название нескольких населённых пунктов:
 Малое Фоминское — деревня в Весьегонском районе Тверской области.
 Малое Фоминское — деревня в Первомайском районе Ярославской области.